Ernesto Lamagna – scultore italiano
 Gianni Lamagna – cantante, attore, musicista e ricercatore italiano
 Mario Lamagna – pugile italiano